La Coupe de la Ligue de football 1992 est la quatrième des cinq éditions de l'ancienne version de la Coupe de la Ligue, disputée dans les années 1980 et années 1990.

Bien que suscitant peu d'intérêt, il s'agit d'une compétition officielle. Les demi-finales sont télévisées sur le service public.

La compétition est remportée par Montpellier HSC face à Angers SCO.

Participants 
20 clubs de première et 34 clubs de deuxième division participent à cette Coupe de la Ligue.

Clubs de première division

Clubs de deuxième division

Premier tour 
Les rencontres se disputent par matchs aller-retour, mais aucun club n'est non qualifié. L'objectif est de déterminer quelles équipes auront l'avantage du nombre de matchs à domicile (3 contre 2) au tour suivant. Les matchs ont lieu le 26 avril et le 3 mai. En cas d'égalité à l'issue des deux matchs, des tirs au but sont joués.

Deuxième tour 
Réparties en huit groupes de six, les 48 formations se disputent 32 places, distribuées aux trois premiers de chaque groupe ainsi qu'aux trois meilleurs quatrièmes. Ceux-ci sont : l'Amiens SC le FC Rouen et Angers sporting club de l'Ouest.

L'AS Cannes, l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco, le Stade rennais et le RC Strasbourg sont automatiquement qualifiés pour les seizièmes de finale et ne participent pas à ce tour.

Le barème des points est le suivant :
 3 points la victoire dans le temps réglementaire
 2 points la victoire à l'issue de la séance de tirs au but
 1 point la défaite à l'issue de la séance de tirs au but
 0 point la défaite dans le temps réglementaire

Les matchs ont lieu le 9, le 12, le 15, le 19 et le 22 mai.

Groupe Nord

Résultats

Classement

Groupe Ouest

Résultats

Classement

Groupe Est

Résultats

Classement

Groupe Centre

Résultats

Classement

Groupe Sud-Ouest

Résultats

Classement

Groupe Centre-Est

Résultats

Classement

Groupe Sud

Résultats

Classement

Groupe Sud-Est

Résultats

Classement

Phase finale

Règlement 
Toutes les rencontres sont à élimination directe. Y participent les vainqueurs, deuxièmes et troisièmes de groupe, les trois quatrièmes de groupe repêchés, et les cinq exempts du deuxième tour. En cas d'égalité à l'issue d'un match, des tirs au but sont joués.

Diffuseurs 
Les demi-finales sont retransmises en direct sur Antenne 2 et FR3.

Phase finale

Finale

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football 1991-1992
 Championnat de France de football D2 1991-1992
 Coupe de France de football 1991-1992

Liens externes 
  France League Cup 1992 sur rsssf.com

1992
Football en France en 1992